Molla steht für:

 islamischer Ehrentitel, siehe Mullah

Molla oder Mollà ist der Familienname folgender Personen:

 Abdul Quader Molla (1948–2013), bangladeschischer Politiker der Bangladesh Jamaat-e-Islami, als Kriegsverbrecher hingerichtet
 Getaneh Molla (* 1994), äthiopischer Langstreckenläufer
 Gianna Beretta Molla (1922–1962), italienische katholische Kinderärztin, Heilige
 Jordi Mollà (* 1968), spanischer Schauspieler und Regisseur
 Rahamatulla Molla (* 1987), indischer Sprinter
 Solomon Molla (* 1987), äthiopischer Marathonläufer